Боло́тин — русская и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Болотин, Андрей Леонидович (род. 1978) — солист балета Большого театра.
 Болотин, Борис Фёдорович (род. 1950) — российский дипломат.
 Болотин, Виктор Моисеевич (род. 1937) — советский специалист в области механизации сельского хозяйства.
 Болотин, Владимир Васильевич (1926—2008) — советский и российский учёный-механик, академик РАН.
 Болотин, Георгий Семёнович (1930—?) — советский футболист.
 Болотин, Григорий Самойлович (1896—1990) — генерал-майор Советской армии, сотрудник военной контрразведки.
 Болотин, Евгений Ионович (1949—2022) — российский учёный в области медицинской географии.
 Болотин, Иван Сергеевич (род. 1940) — российский социолог.
 Болотин, Илья Миронович (до 1920 года Иошпа, 1898—1964) — советский разведчик-нелегал, бригадный комиссар (1935).
 Болотин, Исидор Михайлович (1907—1961) — советский певец (лирико-драматический тенор).
 Болотин, Леонид Алексеевич (1938—2013) — солист балета Большого театра.
 Болотин, Максим Алексеевич (род. 1982) — российский фигурист .
 
 Болотин, Павел Яковлевич (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Болотин, Самуил Борисович (1901—1970) — русский советский поэт, переводчик, драматург, сценарист.



См. также 
 Болотино

Примечания